Анатолий Михайлович Александров: Александров, Анатолий Михайлович (род. 1937) — регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов, Герой Социалистического Труда.
 Александров, Анатолий Михайлович (1937—2001) — советский футболист.